РК Херцеговина може бити:

 РК Херцеговина Невесиње
 РК Херцеговина Сијечањ